Tamagni ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Tamagni (* 1968), Schweizer Politiker (SVP)
 Vincenzo di Benedetto di Chele Tamagni (1492–1530), italienischer Maler